Национални рекорди у маратону за жене је списак рекорда у маратону најбољих националних маратонки, на дан 1. фебруар 2016.

Легенда:

Види још 
 Маратон (спорт)
 Национални рекорди у маратону за мушкарце

Референце

Спољашње везе 
 Листа најбољих маратонки свих времена ИААФ
 ИААФ светски и континантани рекорди

Маратон
Маратон за жене